Antimonium (lateinisch) stand oder steht für:

 Antimon (Stibium), auch als antimonium regulus (gereinigtes Antimon)
 Kaliumantimonyltartrat (als Antimonium tartaricum)
 durch Destillation gewonnene Flüssigkeit; siehe Alkohole#Etymologie
 Spießglas(pulver) oder (präparierter) Spießglanz,  das ist Antimon(III)-sulfid (Schwefelantimon, insbesondere als antimonium crudum oder antimonium praeparatum)
 Stibnit (Antimonit)